Hensleigh est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Jonathan Hensleigh (né en 1959), scénariste et réalisateur américain

Prénom
John Hensleigh Allen} (1769-1843), homme politique britannique
Hensleigh Wedgwood (1803-1891), étymologiste et philologue britannique

Homonymie de prénom